Милитино — деревня в Переславском районе Ярославской области.

История 

Вотчинная деревня Борисоглебского Надозёрного монастыря в Конюцком стане в 1627—28 году. В 1764 году при секуляризации перешла в казну.

Название деревня получила, возможно, по имени родины святого Георгия Митилинского - Греческого города Митилини. Деревянная церковь Георгия Милитинского построена в 1678 году боярином Юрием Барятинским на территории Никитского монастыря 

Плохо выговариваемое слово Митилинский со временем превратилось в Милитинский.

Население

Примечания 

Сёла Борисоглебского Надозёрного монастыря
Населённые пункты Переславского района